Tralie heeft meerdere betekenissen.

 tralie (natuurkunde), in de natuurkunde een groot aantal parallelle lijnen dat diffractie vertoont voor licht,
 tralie (verticale staaf), een beperking die een opening afsluit,
 tralie (wiskunde), een soort 'wiskundige verzameling' of 'algebraïsche structuur.

Gezegde
Achter de tralies zitten betekent in de gevangenis zitten.